Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - moški veleslalom. Zmagal je Ted Ligety, drugo mesto je osvojil Steve Missillier, tretje pa Alexis Pinturault.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Veleslalom moški